Herrerasauridae formează o familie dispărută de dinozauri carnivori. Ei se numără printre cei mai vechi dinozauri cunoscuți, și au trăit în Triasicul Târziu, în urmă cu aproximativ 233,23 milioane de ani. Herrerasauridele erau dinozauri de dimensiuni relativ mici, în mod normal nu mai mult de 4 metri lungime. Cei mai cunoscuți reprezentanți ai acestui grup provin din America de Sud (Brazilia, Argentina), unde au fost descoperiți pentru prima dată în anii 1960. Un schelet aproape complet al Herrerasaurus ischigulastensis a fost descoperit în formațiunea Ischigualasto din San Juan, Argentina, în 1988. Herrerasauride mai puțin complete au fost găsite în America de Nord.

Anatomia grupului este neobișnuită și foarte specializată și nu par să fie strămoșii unui alt grup de dinozauri. Ei seamănă superficial cu teropozii și prezintă adesea un amestec de trăsături foarte primitive și derivate. Acetabulum este doar parțial deschis și există doar două vertebre sacrale, cel mai mic număr în rândul dinozaurilor. Pubisul are o structură derivată, fiind rotit oarecum posterior și pliat pentru a crea o extindere terminală superficială ca la tetanurae. Această caracteristică este deosebit de proeminentă la H. ischigulastensis. Membrele anterioare au cinci metacarpe, iar al treilea deget este mai lung decât cel de-al doilea. Hererasauridae au mandibule articulate, ca la teropozi.

Clasificare

Filogenie
Fernando Novas (1992) definește Herrerasauridae ca Herrerasaurus, Staurikosaurus, și ultimul lor strămoș comun. Paul Sereno (1998) a definit grupul ca fiind o cladă care include H. ischigualastensis, dar nu Passer domesticus. Langer (2004) a furnizat prima definiție filogenetică a unui taxon de nivel superior, Herrerasauria, ca Herrerasaurus, dar nu Liliensternus sau Plateosaurus. Conform studiilor filogenetice actuale, toate aceste definiții descriu aceeași cladă.

Prima cladogramă prezentată urmează o analiză propusă de Novas și colab. în mai 2011. În această recenzie, Herrerasaurus este considerat a fi un saurischian bazal, dar nu un teropod. A doua cladogramă se bazează pe o analiză făcută de Sues și colab. în aprilie 2011. Această recenzie a clasificat Herrerasaurus ca pe un teropod bazal.

O largă analiză filogenetică a dinozaurilor timpurii de către Matthew Baron, David Norman și Paul Barrett (2017) a găsit Herrerasauridae în grupul Saurischia, ca grup soră a lui Sauropodomorpha. Acesta a fost rezultatul înlăturarea Theropoda din Saurischia  și plasarea în Ornithischia, în cadrul noului grup Ornithoscelida.

O analiză filogenetică care include Herrerasaurids după Cau, 2018:

Note

Familii de reptile
Saurischia
Dinozauri din Triasic